Preston Briggs (né le  à Colorado Springs, dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2002-2003 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||32 ||2 ||6 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||33 ||1 ||5 ||6 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2004-2005 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||35 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||36 ||1 ||14 ||15 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Bombers de Dayton || ECHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Rage de Rocky Mountain || LCH ||25 ||1 ||1 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||68 ||0 ||7 ||7 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||28 ||1 ||2 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Rage de Rocky Mountain || LCH ||34 ||0 ||5 ||5 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Gems de Dayton || LIH ||62 ||5 ||10 ||15 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Prairie Thunder de Bloomington || LIH ||16 ||0 ||11 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1981
Naissance à Colorado Springs
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Lakers de Mercyhurst
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Blazers d'Oklahoma City (LCH)
Joueur du Rage de Rocky Mountain
Joueur des Gems de Dayton
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Défenseur de hockey sur glace